Can Masferrer (Gualba), masia de Gualba (Vallès Oriental) 
 Can Masferrer (l'Escala), casa a la vila de l'Escala (Alt Empordà) 
 Can Masferrer (Montornès del Vallès), masia de Montornès del Vallès (Vallès Oriental) 
 Can Masferrer (Riudarenes), masia habilitada com a restaurant de Riudarenes (Selva)